Нахи́мов — русская фамилия, образованная от библейского имени Нахим. Известные носители:

 Нахимов, Аким Николаевич (1782—1814) — русский поэт, сатирик, драматург.
 Нахимов, Павел Степанович (1802—1855) — российский адмирал, герой обороны Севастополя.
 Нахимов, Платон Степанович (1790—1850) — инспектор Московского университета в 1834—1848 гг, брат Павла Степановича и Сергея Степановича.
 Нахимов, Сергей Степанович (1805—1872) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 8609; 26 ноября 1851, брат Павла Степановича и Платона Степановича.

См. также 
 
 Улица Нахимова (Томск)